Kotelnica – przełęcz w Beskidzie Żywieckim
 Kotelnica – grań w Tatrach Wysokich
 Kotelnica – szczyt w Beskidzie Sądeckim, w Paśmie Radziejowej
 Kotelnica (825 m) – szczyt w Gorcach we wschodnim grzbiecie Lubania
 Kotelnica (946 m) – szczyt w Gorcach w zachodnim grzbiecie Lubania
 Kotelnica – wzniesienie w Beskidzie Żywieckim
 Kotelnica – wzniesienie w Gorcach (we wsi Podobin)
 Kotelnica – potok, dopływ Czarnej Krośnicy w Polsce
 Kotelnica – potok, dopływ Štítnika na Słowacji